Grale peut faire référence à :
 la commune polonaise de Grale ;
 le Groupement de recherche sur l'administration locale en Europe.